Kolsh, comune dell'Albania nella prefettura di Alessio
Kolsh, comune dell'Albania nella Prefettura di Kukës